Druță (nume)- nume de persoană din Republica Moldova, România și Transnistria. Purtători:
 Ala Ion Druță- botanist, conferențiar la Universitatea Agrară din Moldova
 Andrei Druță- poet din Republica Moldova
 Boris Druță- jurist, scriitor, publicist, compozitor și interpret din Republica Moldova
 Florin Druță - filozof marxist și psihosociolog român
 Gheorghe Druță- radiotehnician român
 Gheorghe Tudor Druță- filolog din Republica Moldova
 Inga Druță- interpretă din Republica Moldova
 Ion Druță- scriitor de limbă română din Rusia
 Ioan Druță- chimist român
 Sergiu Vasile Druță- medic oncolog din Rusia
  Veaceslav Druță- artist din Republica Moldova